Anglojęzyczny odpowiednik słowa „Antwerpia”

Miejscowości i gminy w Stanach Zjednoczonych
 Antwerp – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Jefferson
 Antwerp – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Jefferson
 Antwerp – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Paulding
 Gmina Antwerp (ang. Antwerp Township) w stanie Michigan, w hrabstwie Van Buren
 Gmina Antwerp (ang. Antwerp Town) w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Jefferson